Antônio Francisco (futebolista) - futebolista brasileiro que atuou, entre outros, pela Portuguesa de Desportos.
 Severino Ramos Lins - Futebolista brasileiro, considerado um dos maiores ídolos do Botafogo da Paraíba

Desambiguação